Un négociant es un comerciante de vino que reúne la cosecha de productores y vinicultores menores y vende el resultado con su propio nombre. Los négociants compran de todo, desde uvas a mosto de uvas a vinos en varias fases de acabado. En el caso de las uvas o el mosto, el négociant realiza virtualmente toda la vinificación. Si compra vino ya fermentado en barricas o «en-vrac» - básicamente, en grandes contenedores, puede envejecer el vino más, mezclarlo con otros vinos o simplemente embotellarlo y venderlo tal como está. El resultado se vende con el nombre del négociant, no con el del productor de la uva o del vino originales. Algunos négociants tienen un estilo propio fácilmente reconocible. Por ejemplo, Georges Duboeuf fue tristemente célebre por usar levadura que producía un pronunciado aroma a plátano.

Los négociants fueron la fuerza dominante en el comercio del vino hasta los últimos 25 años, por varias razones:
Históricamente, los propietarios de los viñedos y productores de vino no tenían acceso directo a los compradores.
Era demasiado caro para los cultivadores comprar la prensa de vino y línea de embotellado necesarias para producir un vino acabado.
Ser propietario de sólo una pequeña porción de un viñedo individual de calidad particularmente alta (lieu-dit) significaba que un cultivador a menudo tenía vino insuficiente de una parcela para vinificarla por sí mismo. Bajo las leyes hereditarias francesas, los viñedos a menudo se dividían hasta que la prole no tenía nada más que una simple fila de vides, insuficientes para llenar un tonel. Puesto que los precios para un premier cru son típicamente más altos que para vinos de una región más amplia como un pueblo o una región, el cultivador podía hacer más dinero vendiendo la producción como premier cru en vez de mezclarla en una denominación menos específica.

Muchos négociants eran también propietarios de viñas por derecho propio. En Borgoña por ejemplo, los négociants son los más grandes propietarios de viñedos. Ejemplos bien conocidos en Borgoña son Louis Jadot y Vincent Girardin, en Beaujolais Georges Duboeuf y Guigal y Jaboulet en el Ródano.

En otros países, como los Estados Unidos, el término se usa rara vez. Una compañía que compra iuvas y vino fermentado es simplemente una bodega y aquellas compañías que compran y mezclan vinos a granel obtienen a menudo licencia como mayoristas y pueden ser propietarios de la marca, pero usar una bodega para realizar el ensamblaje y embotellado. Las bodegas pueden producir vino para sus propias marcas o hacer vino para los propietarios de otras marcas (otras bodegas o mayoristas). Es difícil a menudo decir exactamente qué compañía o bodega elaboró el vino.

Vino